Tošić ist der Familienname folgender Personen:

 Dragomir Tošić (1909–1985), jugoslawischer Fußballspieler
 Duško Tošić (* 1985), serbischer Fußballspieler
 Goran Tošić (* 1982), serbischer Tennisspieler
 Luka Tošič (* 1988), slowenischer Eishockeyspieler
 Zoran Tošić (* 1987), serbischer Fußballspieler